Seznam korpusov z zaporedno številko 31.

Seznam 
 Pehotni
 31. strelski korpus (ZSSR)
 31. korpus (Wehrmacht)
 31. korpus (Ruski imperij)
 31. gardni strelski korpus (ZSSR)
 31. korpus (Pakistan)

 Mehanizirani/Oklepni/Tankovski
 31. tankovski korpus (ZSSR)

Glej tudi